

Geografie 
Bonaparte (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa

Personen 
José Fernando Bonaparte, 1964-, een Argentijns paleontoloog
Karel Lucien Bonaparte, 1803-1857, een Frans ornitholoog en politicus
Roland Bonaparte, 1858-1924, een Frans geograaf en botanicus

Overige 
Bonaparte, een van oorsprong adellijke familie uit Genua (Jonkers)